Ženská dvouhra Nature Valley Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla chorvatská tenistka Donna Vekićová, kterou v semifinále představujícím reprízu finále z roku 2017 vyřadila Kontaová.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená 22letá Australanka Ashleigh Bartyová, jež ve finále za 125 minut zdolala britskou turnajovou čtyřku Johannu Kontaovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley Open 2018